Вторая лига Чехии по футболу 2002/2003 — Десятый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Виктория Пльзень» и «Опава».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на сайте jfk-fotbal 
 Сезон 2002/03 на сайте livesport.cz 

2002/2003
Спорт в Чехии в 2002 году
Спорт в Чехии в 2003 году